ЗМЗ — аббревиатура, которая может означать:

 Златоустовский машиностроительный завод
 Заволжский моторный завод
 Запорожский механический завод
 Златоустовский металлургический завод